

Patronyme 
Le patronyme Foucart (féminin Foucarte) ou Focart est issu de l'anthroponyme germanique fulkhard (de fulc ou folk « peuple » et hard « dur, fort »), latinisé dans les textes rédigé en latin médiéval en Folcardus, Foucardus. Une variante avec un r épenthétique existe avec Fourcart. Parmi les autres variantes, on peut citer Foucard, Foccaert, Focart, Foccart, Foucar, Fouquart, Fouquaert, Foucqaert, Foucquaert ou  Fouchard. La forme flamande ou néerlandaise est Volckaert et Fockaert.

Ce patronyme est notamment porté par : 
 Bruno Foucart (1938–2018), historien de l'art et universitaire français ;
 François Foucart (1933–), journaliste français ;
 Georges Foucart (1853–1920), explorateur français ;
 Georges Foucart (1865–1943), égyptologue français ;
 Pascal Foucart (1961–), artiste peintre français membre du collectif d'artistes 59 Rivoli ;
 Paul Foucart (1836–1926), épigraphiste et helléniste français ;
Raymond Foucart (1872–1941), ancien bourgmestre de Schaerbeek ;
 Stéphane Foucart (1973–), journaliste français ;
 Sylvie Foucart (1958–), femme politique belge.

Voir aussi 
Daniel Foucard (1961–), écrivain français.
François Foucard, cultivar de rosier grimpant.

Toponyme 
 Foucart, une commune française, du département de la Seine-Maritime et de la région Normandie.
 Avenue Raymond-Foucart, une avenue de la commune belge de Schaerbeek, limitrophe de Bruxelles.